Belga (munteenheid), een rekeneenheid voor geld in België tussen 1926 en 1946
 Belga (persbureau), een Belgisch persbureau
 Belga (sigarettenmerk), een sigarettenmerk
 Belga (automerk), een Belgisch automerk
 Belga (bier), een Belgisch biermerk
 Belga (film), een Belgische filmdistributeur